Берестейське воєводство — адміністративна одиниця в Польщі та Литві раннього нового часу.
Берестейське воєводство — адміністративна одиниця Великого князівства Литовського в Речі Посполитій.
Центр — Берестя Литовське (Брест-Литовський). Інша назва — Брест-Литовське воєводство. 
Берестейське воєводство — адміністративна одиниця Королівства Польського та Корони Польської в Речі Посполитій. 
Центр — Берестя Куявське (Брест-Куявський). Інша назва — Брест-Куявське воєводство.